221 puede referirse a:

 El año 221 a. C.
 El año 221 d. C.
 El número 221.
 .221 Remington Fireball, un cartucho para pistolas y rifles.
 221B Baker Street, dirección de la residencia del detective Sherlock Holmes.